Louise van Nassau-Dillenburg (1593-1614), dochter van George van Nassau-Dillenburg.
 Louise van Nassau-Dillenburg (1623-1665), dochter van Lodewijk Hendrik van Nassau-Dillenburg.
 Louise van Nassau-Ottweiler (1662-1741), dochter van Johan Lodewijk van Nassau-Ottweiler.
 Louise van Nassau-Ottweiler (1686-1773), dochter van Frederik Lodewijk van Nassau-Ottweiler.
 Louise van Nassau-Saarbrücken (1705-1766), dochter van Lodewijk Crato van Nassau-Saarbrücken.
 Louise van Nassau-Weilburg (1733-1764), dochter van Karel August van Nassau-Weilburg.
 Louise van Nassau-Weilburg (1765-1837), dochter van Karel Christiaan van Nassau-Weilburg.
 Louise van Oranje-Nassau (1770-1819), dochter van Willem V van Oranje-Nassau.

Zie ook 
 Louise Carolina Anna van Nassau-Siegen (1661-1664), dochter van Johan Frans Desideratus van Nassau-Siegen.
 Louise Christina van Nassau-Siegen (1608-1685), dochter van Johan VII van Nassau-Siegen.
 Louise Henriëtte van Nassau (1627-1667), dochter van Frederik Hendrik van Oranje.
 Louise Henriëtte van Nassau-Schaumburg (1665-1665), dochter van Adolf van Nassau-Schaumburg.
 Louise Henriëtte van Nassau-Usingen (1763-1845), dochter van Karel Willem van Nassau-Usingen.
 Louise Juliana van Nassau (1576-1644), dochter van Willem van Oranje.
 Louise Juliana van Nassau-Weilburg (1598-1622), dochter van Lodewijk II van Nassau-Weilburg.
 Louise Leopoldine van Nassau-Diez (1695-1758), dochter van Hendrik Casimir II van Nassau-Diez.
 Louise Maria van Nassau-Usingen (1782-1812), dochter van Frederik August van Nassau-Usingen.
 Louise Ursula van Nassau-Hadamar (1620-1635), dochter van Johan Lodewijk van Nassau-Hadamar.